У парному розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1974 Івонн Гулагонг і Пеггі Мічел виграли титул, у фіналі перемігши Керрі Гарріс і Керрі Мелвілл з рахунком 7–5, 6–3

Маргарет Корт і Вірджинія Вейд були чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу